Dadashov bzw. Dadashova (aserbaidschanisch Dadaşov bzw. Dadaşova) ist der Familienname folgender Personen:

 Azər Dadaşov (* 1946), aserbaidschanischer Komponist 
 Elnarə Dadaşova (* 1952), aserbaidschanische Komponistin und Musikpädagogin
 Fəxrəddin Dadaşov (* 1950), aserbaidschanischer Kamantschespieler und Musikpädagoge
 Renat Dadashov (* 1999), deutsch-aserbaidschanischer Fußballspieler
 Rufat Dadashov (* 1991), aserbaidschanischer Fußballspieler